Wingård ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Wingård (* 1946), schwedischer Glaskünstler  
 Carl Fredrik af Wingård (1781–1851), schwedischer lutherischer Bischof  
 Carl-Gunnar Wingård (1894–1977), schwedischer Schauspieler und Sänger  
 Gunnar Wingård (1878–1912), schwedischer Schauspieler   
 Johan Wingård (1738–1818), schwedischer lutherischer Bischof  
 Johan Didrik af Wingård (1778–1854), schwedischer Politiker und Künstler  
 Kristina Wingård Vareille (1945–1991), schwedische Romanistin
 Sven Wingård (* 1932), schwedischer Journalist